Le  Grand Prix moto de Malaisie 2010 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 8 au 10 octobre sur le circuit International de Sepang devant plus de 62 141 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
2010 en Malaisie
Sport en octobre 2010